Los términos Hermandad o Cofradía del Cristo Yacente pueden hacer referencia a las siguientes cofradías y hermandades:

La Pontificia y Real Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Siervos de Nuestra Señora de la Soledad de Jaén.
La Cofradía del Santísimo Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Luz en Su Soledad de Murcia.
La Real Cofradía Penitencial del Stmo. Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca. 
La Sección del Stmo. Cristo de la Liberación de la Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz de Salamanca, que procesiona de forma independiente en la madrugada del Sábado Santo.
 La Hermandad de Jesús Yacente del Perdón y Purificación de Nuestra Señora. "Las Candelas" de San Fernando de Henares.
 La Cofradía del Santo Entierro de Valladolid.
 La Penitente Hermandad de Jesús Yacente de Zamora.